Fernando Mendes puede hacer referencia a:

 Fernando Mendes (1946-2001), ciclista portugués;
 Fernando Mendes (1937-2016), futbolista portugués; o a
 Fernando Mendes (1966-), futbolista portugués.